Trachinus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Det ingår i familjen fjärsingfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärsingfiskar
Trachinus